Рыбы-бабочки, или щетинозубы () — род тропических морских рыб из семейства
щетинозубых отряда окунеобразных.

Классификация

Chaetodon sensu stricto

Robustus группа

Lepidochaetodon группа 

Подрод Exornator
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подрод Lepidochaetodon
 
 
 
 
 
 
 
 

Подрод Rhombochaetodon

Megaprotodon группа 

Подрод Citharoedus
 
 
 

Подрод Corallochaetodon
 
 
 
 

Подрод Discochaetodon
 
 
 
 

Подрод Gonochaetodon
 
 
 

Подрод Megaprotodon
 

Подрод Tetrachaetodon

Parachaetodon группа

Rabdophorus группа

Roa группа

Incertae sedis

Литература 
 Blum, S. D. (1988): Osteology and Phylogeny of the Chaetodontidae (Pisces: Perciformes). University of Hawaii, Honolulu.
 Fessler, Jennifer L. & Westneat, Mark W. (2007): Molecular phylogenetics of the butterflyfishes (Chaetodontidae): Taxonomy and biogeography of a global coral reef fish family. Mol. Phylogenet. Evol., 45 (1): 50—68.  (HTML abstract)
 Hsu, Kui-Ching; Chen, Jeng-Ping & Shao, Kwang-Tsao (2007): Molecular phylogeny of Chaetodon (Teleostei: Chaetodontidae) in the Indo-West Pacific: evolution in geminate species pairs and species groups. Raffles Bulletin of Zoology Supplement 14: 77—86. PDF fulltext
 Sepkoski, Jack (2002): Chaetodon // A compendium of fossil marine animal genera. Bulletins of American Paleontology, 364: 560. HTML database excerpt

Ссылки 
 FishBase: SpeciesList of Chaetodon